Stam kan betrekking hebben op:

Biologie 
 Stam (plant), middengedeelte van een houtige plant; soms als synoniem voor stengel; term wordt ook gebruikt bij mossen
 Stam (biologie), in de taxonomie een groep tussen familie en rijk
 Stam (microbiologie), reincultuur (microbiologie), een verzameling micro-organismen die afstamt van een enkel geïsoleerd micro-organisme

Sociologie 
 Stam (antropologie), groep mensen die op een of andere manier bij elkaar horen

Wiskunde 
 Een synomiem voor sigma-algebra, een term uit de wiskundige maattheorie

Taalkunde 
 Stam (taalkunde), deel van een woord dat overblijft als men de buigingsuitgang(en) weghaalt

Personen 
 Cees Stam, Nederlands wielrenner
 Danny Stam, Nederlands baanwielrenner
 George Stam, Nederlands organist, componist en publicist
 Gregor Stam, Nederlands triatleet
 Jaap Stam, Nederlands profvoetballer
 Jan Stam, Nederlands voetballer en honkballer
 Joan Stam, burgemeester van de Nederlandse gemeente De Marne
 Jos Stam, Nederlands kunstenaar
 Mart Stam, Nederlands meubelontwerper en architect
 Ronnie Stam, Nederlands profvoetballer

Overig 
 Treinstam, een vaste samenstelling van spoorwegrijtuigen
 Stam (scouting), speltak binnen Scouting Nederland
 STAM, stadsmuseum in Gent, België
 Stam (uitgeverij), uitgeverij van technische boeken, begin jaren 1970 opgenomen in Wolters Kluwer
 Stam (meerkeuzevraag), het gemeenschappelijk gedeelte van een meerkeuzevraag